Димитър Воденичаров може да се отнася за:
 Димитър Воденичаров (р. 1987), български футболист
 Димитър Воденичаров (р. 1929), български биолог и политик